Scott McDonald (voetballer), een Australisch voetballer
Scott McDonald (wielrenner), een Iers wielrenner